Церковь Святого Франциска Ксаверия — название нескольких христианских храмов, освящённых в честь святого Франциска Ксаверия:

 Иезуитская церковь Святого Франциска Ксаверия — иезуитский католический храм в Люцерне, Швейцария.
 Церковь Святого Франциска Ксаверия — католический храм в Париже, Франция.
 Церковь Святого Франциска Ксаверия — иезуитский католический храм в Каунасе, Литва.
 Церковь Святого Франциска Ксаверия — католический храм в Малакке, Малайзия.
 Церковь Святого Франциска Ксаверия — католический храм в Паркерсберге, Западная Виргиния, США.

См. также 
 Собор Святого Франциска Ксаверия — кафедральный собор гродненского диоцеза, Гродно, Беларусь.
 Собор Святого Франциска Ксаверия — кафедральный собор епархии Шикутими, Квебек, Канада.